Rastanlage ist ein Oberbegriff für:
 Autobahnraststätten, Rastanlagen an Autobahnen mit Gaststätte und sonstigen Anlagen
 Rastplätze, eine Rastanlage ohne besondere Ausstattung
Autohöfe, Rastanlagen abseits der Autobahn

Siehe auch:
 Raststätte
 Rastplatz (Begriffsklärung)